Data Carrier Equipment, Data Communications Equipment, Data Circuit-terminating Equipment – sinonimi per indicare dispositivi di trasmissione dati tipo modem 
 Distributed Computing Environment – sistema software che utilizza il DCE/DFS (file system)
 DCE – Abbreviazione dell'1,2-dicloroetano
 DCE – Abbreviazione dell'1,2-dicloroetilene
 Data Circuit Equipment – dispositivo di rete interno alla rete di trasporto gestito da un provider per la fornitura di servizi ad un dispositivo come computer, terminale, stampante etc.